Чемпионат России по регби 2004 года проводился с 12 мая по 22 октября. Чемпионом в третий раз стал клуб «ВВА-Подмосковье ».

Формат и регламент турнира 
Турнир проводился в 4 круга. За победу давалось 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 1. В случае равенства очков проводился «золотой» матч.

Участники

Регулярный чемпионат 

«Золотой» матч
 22 октября 2004, Москва, стадион «Слава»: «ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ» - 19:10

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
2004 год в регби
Чемпионаты России в 2004 году